Северо-Западный район — экономический район в России/СССР.
Северо-Западный район — внутригородской район в Владикавказе.